Frauen-Superliga bzw. Superliga der Frauen steht für:

 Frauen-Superliga (Serbien) 
 Volleyball-Superliga (Frauen) (Russland)
 Handball-Superliga der Frauen (Ukraine)

Siehe auch:

 Superliga (Rumänien)